1-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1956 Ballon d’Or)»
18 декабря 1956 года

Золотой мяч: 
 Стэнли Мэтьюз

(первый раз)

Церемонии вручения 2-я >
Золотой мяч 1956 года (фр. 1956 Ballon d’Or) — 1-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. По её итогам приз получил английский нападающий «Блэкпула» Стэнли Мэтьюз. Он опередил Альфредо Ди Стефано и Раймона Копа. Также в первую десятку попали трое венгров-участников Золотой команды.

Результаты голосования были опубликованы в номере 561 France Football 18 декабря 1956 года. В состав жюри входили 16 спортивных журналистов из всех футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Венгрии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Югославии.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 240 баллов; максимально игрок мог получить 80 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1956 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1956 году